Ку́кес () — область на северо-востоке Албании. Административный центр — город Кукес.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 3 округа:

Население — 85 292 чел.(2011), площадь — 2374 км².

Граничит с областями:
 Дибра на юге
 Лежа на юго-западе
 Шкодер на западе

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании